The Bass ist die Bezeichnung
 einer schottischen Felseninsel (auch Bass Rock)
 eines Fusionalbums von Miroslav Vitouš (auch Infinite Search)

Siehe auch:
 Bass